Taelman ist der Familienname folgender Personen:

 Martine Taelman (* 1965), belgische Politikerin (Open VLD), Senatorin
 Oscar Taelman (1877–1945), belgischer Ruderer
 René Taelman (1945–2019), belgischer Fußballtrainer